Sabbionera ima više značenja:
 Sabbionera, Asti
 Sabbionera, Como